Medibank International 2008 (kobiety)
 Medibank International 2008 (mężczyźni)